Santa Quitéria — mártir cristã do século II
Maria Quitéria — heroína da guerra de independência do Brasil
Santa Quitéria (Curitiba) — bairro do município de Curitiba, Paraná
Rio Quitéria — curso de água do estado do Mato Grosso do Sul

Desambiguações de antropônimos